Пино́ккио () — французский виртуальный анимированный певец.

Дебютировал в 2005 году с песней , которая достигла 2 места во Франции. Потом в 2005—2007 годах последовали песни «Pinocchio en hiver (Kalinka)» («Пиноккио зимой (Калинка)»), «Petit Papa Noël», «DJ Pinocchio» и другие.

Дискография

Альбомы

Синглы

См. также 
 Илона Митреси
 Бебе Лили
 Пиглу
 Титу Ле Лапину

Примечания

Ссылки 
 Пиноккио — Чарты на сайте AllMusic

Вымышленные певцы и певицы
Вымышленные мальчики
Вымышленные куклы
Детская музыка
Исполнители EMI Records